Тит — имя, которое носили некоторые святые:

 Тит († не позднее 69), ученик апостола Павла, первый епископ Критский, память 26 января; 25 августа и 4 января
 Тит, диакон († 420 или 426), священномученик, пострадал при императоре Валентиниане III, память 16 августа.

См. также 
 Тит